ville de Goranboy (Azerbaïdjan) : :en:Goranboy (city)
 Goranboy (raion)